Antonio Caetani (1360–1412) – włoski kardynał, penitencjariusz większy w latach 1405–1412.
 Antonio Caetani (1566–1624) – włoski kardynał, nuncjusz apostolski w Hiszpanii w latach 1611–1618.